Червоный Дуб () — село, Першетравненский сельский совет, Софиевский район, Днепропетровская область, Украина.

Село ликвидировано в 1989 году .

Находилось на расстоянии в 0,5 км от села Перше Травня.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Днепропетровской области